Senius steht für:
 Senius (Mythologie), Sohn des Remus, dem Gründer Roms

Senius ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Senius (1868–1913), deutscher Sänger (Tenor)
 Richard Senius (um 1875–1947), Theater- und Filmschauspieler
 Rudolf Senius (1866–nach 1920), Theater- und Filmschauspieler